Eureka Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eureka Township (Adair County, Iowa)
 Eureka Township (Sac County, Iowa)
 Eureka Township (Kansas)
 Eureka Township (Michigan)
 Eureka Township (Minnesota)
 Eureka Township (Nebraska)
 Eureka Township (North Dakota)
 Eureka Township (South Dakota)